Balaji Baji Rao, ook wel Nana Saheb, peshwa van het Maratharijk (1740 - 1761);
Nana Sahib (verzetsleider), leider van de Indiase opstand tegen de Britten in 1857;
Nana Sahib (radja), ook wel Gopalkrishnarao Parashuram, radja van de vorstenstaat Aundh (1905 - 1909) in Brits-Indië.